Brokken ist der Familienname folgender Personen:

 Corry Brokken (1932–2016), niederländische Schlagersängerin
 Hans M. Brokken (* 1940), niederländischer Historiker
 Jan Brokken (* 1949), niederländischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Brocken (Begriffsklärung)